Сэр Сидней Джордж Холланд (; 18 октября 1893, Гриндейл, Кентербери, Новая Зеландия — 5 августа 1961, Веллингтон) — 25-й премьер-министр Новой Зеландии с 13 декабря 1949 по 20 сентября 1957.

Ранние годы 
Холланд родился в Гриндейле в регионе Кентербери на Южном острове, кроме него в семье было ещё семеро детей. Его отец был фермером и торговцем, а в 1912 году он был избран мэром Крайстчерча.

Холланд в составе новозеландской армии принимал участие в Первой мировой войне и дослужился до младшего лейтенанта артиллерии. Он участвовал в Мессинской битве, заболел, полгода провёл в госпитале и после нескольких операций лишился лёгкого.

Холланд был способным спортсменом и спортивным администратором, он представлял Кентербери на соревнованиях по хоккею местного уровня, а также в соревнованиях между островами. После завершения карьеры игрока он управлял сборной Новой Зеландии по хоккею, которая совершила беспроигрышный тур по Австралии в 1932 году, а также стал выдающимся хоккейным судьёй. Его основным местом работы стала успешная семейная проектная компания в Крайстчерче.

Член парламента 
Холланд был выходцем из семьи известного политика, его отец Генри Холланд в 1912—1919 был мэром Крайстчерча. В 1935 году Сидни Холланд был избран в парламент, заменив своего отца, который оставил этот пост из-за болезни. В 1940 сменил Адама Гамильтона на посту лидера оппозиционной Национальной партии и стал лидером оппозиции, занимая этот пост почти 10 лет, пока националисты не одержали победу на выборах 1949 года.

В парламенте он представлял округа Крайстчерч-Норт (1935—1946), а затем Фендлтон (1946—1957).

Премьер-министр

Внутренняя политика 
Первое Националистическое правительство Новой Зеландии во главе с Холландом провело ряд экономических реформ, направленных на уменьшение государственного контроля. В 1950 году правительство также осуществило конституционную реформу, упразднив Законодательный совет (верхнюю палату парламента Новой Зеландии), из-за его неэффективности. С этого времени в Новой Зеландии однопалатный парламент. Для упразднения Законодательного совета Холланд ввёл в него двадцать пять новых членов (так называемый «отряд самоубийц»), которые и проголосовали за роспуск верхней палаты.

В 1951 году произошел конфликт между правительством во главе с Холландом и бастующими докерами и шахтёрами, требования которых он называл «промышленной анархией». Он распорядился, чтобы армия разгружала грузы в основных портах, и объявил о проведении досрочных выборов, чтобы заручиться поддержкой своей политики. На выборах Национальная партия упрочила свои позиции.

Внешняя политика 
В 1951 году правительство подписало оборонительное соглашение АНЗЮС с Австралией и США. Правительство также осуществило конституционную реформу, упразднив Законодательный совет (верхнюю палату парламента Новой Зеландии), из-за его неэффективности. С этого времени в Новой Зеландии однопалатный парламент.

В 1954 году Новая Зеландия совместно с Австралией, Францией, Пакистаном, Филиппинами, Таиландом, Великобританией и США вошла в Организацию договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО), основной задачей которой стало противодействие военному влиянию СССР и стран социалистического лагеря в Юго-Восточной Азии.

Отставка и поздние годы 
В сентябре 1957 года из-за ухудшившегося состояния здоровья Холланд незадолго до выборов передал посты своему заместителю Кейту Холиоку.

В ноябре 1957 года Холланд ушел из парламента. После отставки Холланду было присвоено рыцарское звание. В 1961 году он скончался в госпитале Веллингтона.

Его сын Эрик Холланд был депутатом парламента от Национальной партии (1967—1981) и членом правительства (1975—1978).

Наследие Холланда 
Холланд был одним из наиболее значительных новозеландских политиков. Причина этого заключается не только в том, что он 22 года был членом парламента, в том числе 17 лет возглавлял партию, и почти 8 лет находился во главе правительства, и не в достижениях его правительства в 1949—1957 годах. Его основной заслугой, безусловно, является создание и консолидация Национальной партии, которая доминировала в политике Новой Зеландии большую часть второй половины XX века.

Интересные факты 
 Холланд был специалистом в селекции георгинов и гладиолусов.

Дополнительная литература 
 Gustafson, B. The first 50 years. Auckland, 1986
 Obit. Evening Post. 5 Aug. 1961: 18
 Wilson, J. O. ‘Holland, Sir Sidney George’. In An encyclopaedia of New Zealand. Ed. A. H. McLintock. Wellington, 1966

Примечания 

Члены Национальной партии Новой Зеландии
Министры финансов Новой Зеландии